Wladislaus III Hendrik, hertog van Bohemen (1197) en markgraaf van Moravië (1191-1222)
Ladislaus III van Hongarije, koning van Hongarije (1204-1205)
Wladislaus Spillebeen, groothertog van Polen (1228-1231)
Wladislaus III van Moravië, markgraaf van Moravië (1239-1247)
Wladislaus van Varna, koning van Polen en Hongarije (1434/1440-1444)